Les Damnés est le titre français de plusieurs œuvres :

 Les Damnés (), film de Joseph Losey sorti en 1963 ;
 Les Damnés (), film de Luchino Visconti sorti en 1969 ;
 Les Damnés, pièce de théâtre française basé sur le film précédent.